Felke ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Felke (1927–1997), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Emanuel Felke (1856–1926), deutscher Naturheilkundler
 Franz Felke (1902–1990), deutscher Unternehmer
 Günter Felke (1929–2005), deutscher Unternehmer und Kulturförderer
 Helmut Felke (1919–1999), deutscher Physiker
 Manfred Felke (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Michael Felke (1895–1977), deutscher Unternehmer 
 Petra Felke (* 1959), deutsche Leichtathletin
 Thomas Felke (* 1963), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Felke (1928–2017), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker 

Felke ist der Name von:
 Felke Möbelwerke, ein deutsches Möbelproduktionsunternehmen